Vídeňské Předměstí se nachází ve více městech:

 Vídeňské Předměstí (České Budějovice)
 Vídeňské Předměstí, původní název části Klatovy IV